Citroën C5X – samochód osobowy klasy średniej produkowany pod francuską marką Citroën, zaprezentowany w 2021 roku.

Historia modelu 
Citroën C5X jest powrotem francuskiego producenta samochodów do autosegmentu D, którego ostatnim europejskim reprezentantem był produkowany w latach 2001-2017 (do 2020 roku także oferowany w Chinach) Citroën C5. Z powodu niskiego zainteresowania modelem, został on wówczas wycofany z produkcji bez następcy. Początkowo nazwę C5 przejął Citroën C5 Aircross, aczkolwiek jest to kompaktowy crossover. Nowy Citroën C5X został zaprojektowany, zgodnie z obecnymi trendami w produkcji samochodów, jako crossover – samochody o konwencjonalnych nadwoziach, takich jak sedan czy liftback, z roku na rok tracą zainteresowanie klientów. Sylwetka samochodu jest inspirowana produkowanymi niegdyś samochodami klasy średniej-wyższej przez Citroëna – głównie modelami C6 i DS, aczkolwiek C5X jest samochodem z niższego autosegmentu – D. Przy projektowaniu Citroëna C5X, inspirowano się koncepcyjnym nadwoziem C-xperience, zaprezentowanym w 2016 roku.

Samochód będzie produkowany jedynie w chińskiej fabryce Citroëna w Chengdu. Pierwsze Citroëny C5X pojawią się w Europie pod koniec 2021 roku.

Przypisy 

C5X
Crossovery
Samochody z lat 2020–2029